Les élections régionales de 1956 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 1956) se sont tenues en Autriche dans le land du Burgenland, le . 

1956
Burgenland
Politique en mai 1956